Lior ( ליאור ) es un nombre propio masculino que en hebreo significa "tengo (una) luz".

Muchas personas comparten este nombre, algunas de las cuales cuentan con artículo en Wikipedia:

Lior Eliyahu, jugador de baloncesto israelí
Lior Refaelov, futbolista israelí que milita en el Club Brujas
Dov Lior, Rabino Jefe de Hebrón y Kiryat Arba
 Lior Ashkenazi, actor
 Lior Asulin, futbolista
 Lior Brook-Ray, director de cine británico
 Lior Jan, futbolista
 Lior Narkis, cantante que representó a Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2003
 Lior Perlmutter, miembro del grupo Astral Projection
 Lior Rosner, compositor de la franquicia Power Rangers
 Lior Shamriz, director de cine alemán

Referencias

Nombres masculinos